Yeh (葉), aussi romanisé Ye, Yip ou Ip, est un nom de famille chinois porté par :
 Cecilia Yip
 Deannie Yip
 
 Julie Yeh Feng
 Yeh Ling-chih
 Yip Man
 Sally Yeh